Sherrill ist der Familienname folgender Personen:

 Betty Sherrill (1923–2014), US-amerikanische Innenarchitektin 
 Billy Sherrill (1936–2015), US-amerikanischer Musikproduzent
 Bradley M. Sherrill (* 1958), US-amerikanischer Physiker
 Charles H. Sherrill (1867–1936), US-amerikanischer Diplomat und Sportfunktionär
 Eliakim Sherrill (1813–1863), US-amerikanischer Offizier und Politiker
 Homer Sherrill (1915–2001), US-amerikanischer Musiker
 Joya Sherrill (1927–2010), US-amerikanische Jazzsängerin und Fernsehmoderatorin
 Mary Lura Sherrill (1888–1968), US-amerikanische Chemikerin und Hochschullehrerin
 Mikie Sherrill (* 1972), US-amerikanische Hubschrauberpilotin, Juristin und Politikerin
 Patrick Sherrill (1941–1986), US-amerikanischer Amokläufer
 Robert Sherrill (1924–2014), US-amerikanischer Journalist und Autor 

Sherrill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sherrill (Arkansas) im Jefferson County
 Sherrill (Iowa) im Dubuque County
 Sherrill (Missouri) im Texas County
 Sherrill (New York) im Oneida County

Siehe auch:
 Cheryl, weiblicher Vorname